Чемпионат Сенегала по футболу (Премьер-Лига) () — высший дивизион национального футбольного чемпионата Сенегала, проводимый Сенегальской федерацией футбола. Лига основана в 1966 году. С момента основания Премьер-дивизиона, чемпионами были 16 клубов. В чемпионате 2017/2018 принимают участие 15 команд, занявшие последние два места опускаются во Вторую Лигу.

Участники сезона 2017/2018
 АС Генерейшен Фут (Рюфиск)
 АС Дакар Сакре-Кер (Дакар)
 АС Дуан (Дакар)
 АСК Диараф (Дакар)
 АСК Лингер (Сен-Луи)
 АСК Ниари Талли (Дакар)
 АСК СЮНЕОР (Диурбель)
 АСЕК Ндиамбур (Луга)
 Гведивайе ФК (Гведивайе)
 Диамбарс ФК (Сали Портудаль)
 Каса Спортс ФК (Зигиншор)
 Мбур Петит Котэ ФК (Мбур)
 Стад де Мбур (Мбур)
 Тунгвет ФК (Рюфиск)
 ЮС Уакам (Дакар)

Победители

1960: АСК Жанна д’Арк
1961–63: Чемпион неизвестен
1964: Олимпик Тиес
1965: Чемпион неизвестен
1966: Олимпик Тиес
1967: Эспуа де Сен-Луи
1968: Фойе Франс
1969: АСК Жанна д’Арк
1970: АСК Диараф
1971: АСФА Дакар
1972: АСФА Дакар
1973: АСК Жанна д’Арк
1974: АСФА Дакар
1975: АСК Диараф
1976: АСК Диараф
1977: АСК Диараф
1978: ЮС Горе
1979: АС Полис
1980: СЭИБ
1981: ЮС Горе
1982: АСК Диараф
1983: СЭИБ
1984: ЮС Горе
1985: АСК Жанна д’Арк
1986: АСК Жанна д’Арк
1987: СЭИБ
1988: АСК Жанна д’Арк
1988/89: АСК Диараф
1990: ЮКСТ Порт Аутоном
1990/91: ЮКСТ Порт Аутоном
1991/92: АСЕК Ндиамбур
1992/93: АС Дуан
1993/94: АСЕК Ндиамбур
1995: АСК Диараф
1996: СОНАКОС
1997: АС Дуан
1998: АСЕК Ндиамбур
1999: АСК Жанна д’Арк
2000: АСК Диараф
2000/01: АСК Жанна д’Арк
2001/02: АСК Жанна д’Арк
2002/03: АСК Жанна д’Арк
2003/04: АСК Диараф
2005: ЮКСТ Порт Аутоном
2006: АС Дуан
2006/07: АС Дуан
2008: АС Дуан
2009: АСК Лингер
2010: АСК Диараф
2010/11: ЮС Уакам
2011/12 : Каса Спортс ФК
2013: Диамбарс ФК
2013/14: АС Пикин
2014/15: АС Дуан
2015/16: ЮС Горе
2016/17: АС Генерейшен Фут

Всего титулов

Ссылки
 Официальный сайт
 История турнира на RSSSF

Футбол в Сенегале
Сенегал